Кубок Шпенглера 2003 — 77-й традиционный турнир Кубок Шпенглера. Проходил с 26 по 31 декабря 2003 года в швейцарском Давосе. Обладателем кубка стала Сборная Канады, обыгравшая в финале хозяина соревнований «Давос» со счётом 7:4.

Участники турнира 
  Давос
  Йокерит
  Крефельд Пингвин
  Локомотив
  Сборная Канады

Результаты

Предварительный этап

Финал

Победитель

Лучшие игроки турнира 
Вратарь:   Роберт Мюллер (Крефельд Пингвин)

MVP:   Олег Петров (Давос)  

Бомбардир: Эрик Ландри (Давос)   5+5

Символическая сборная 
 Вратарь:  Роберт Мюллер
 Защитники:  Сами Хелениус —  Джейм Поллок
 Нападающие:  Владимир Антипов —  Стейси Рёст —  Олег Петров

См. также 
 Кубок Шпенглера

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Кубок Шпенглера
Декабрь 2003 года
Спорт в Швейцарии в 2003 году